Conant peut être :

Patronyme
 Charles Conant (1861–1915), économiste américain
 Cornelia W. Conant (1840/1850-1890), peintre et écrivaine américaine
 Deborah Henson-Conant (née en 1953), harpiste américaine
 Douglas Conant, homme d'affaires américain
 Frederic Conant (1892–1974), navigateur américain
 Gordon Conant (1885–1953), homme politique canadien
 James Bryant Conant (1893–1978), chimiste américain
 James F. Conant (né en 1958), philosophe américain
 Jennet Conant, journaliste américain
 John Conant (1608–1694), universitaire et religieux anglais
 Kenneth John Conant (1894-1984), historien de l'architecture américain
  (1857–1916), mathématicien américain
 Prix Levi Conant, un prix  mathématique.
 Marcus Conant (né en 1936), dermatologiste et spécialiste du sida américain
 Oliver Conant (né en 1955), acteur américain
 Ralph W. Conant (né en 1926), américain
 Richard Conant (né en 1548), père de Roger Conant (colon)
 plusieurs 
 Scott Conant (né en 1971), cuisinier américain
 Susan Conant, écrivain américain
 Thomas Jefferson Conant (1802–1891), universitaire américain

Toponyme
 Conant (Arkansas)
 Conant (Florida)
 Conant (Illinois)
 Conant (Kalifornien)
 Conant (Ohio)

Voir aussi
 Conant High School